Schauenstein – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Hof
 Schauenstein – ród

osoby:
 Adolf Schauenstein – austriacki lekarz
 Erwin Schauenstein – austriacki biochemik
 Walther Schauenstein – austriacki ginekolog